Die All England 1926 fanden vom 2. bis zum 7. März 1926 in London statt. Es war die 23. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum zwölften Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Der Titel des Vorjahres konnte nur im Herreneinzel verteidigt werden.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1926
1926
Sportveranstaltung in der City of Westminster